Les missiles Dongfeng ou Dong Feng sont une série de missile balistique intermédiaire et intercontinentaux construits par la République populaire de Chine. 
 Le district de Dongfeng (东风区) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Dongfeng (东丰县) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Dongfeng Motor Corporation (东风汽车公司) est une compagnie automobile chinoise.

Homonymie de toponyme